Komodo steht für:

 Komodo (Insel) in Indonesien
Film:
 Komodo – The Living Terror, Originaltitel Komodo, ein US-amerikanischer Horrorfilm
Musik:
 Komodo (Hard Nights), ein Lied des deutschen Dance-Projekts R.I.O.
 ein Song des italienischen Techno-DJs Mauro Picotto
Software:
 Komodo IDE, eine integrierte Entwicklungsumgebung für mehrere Skriptsprachen 
 Komodo (Schach), ein Schachprogramm

Siehe auch:
 Komodowaran
 Komodo-Nationalpark
 Comodo